Конь:

Конь  — взрослый самец лошади (во множественном числе — «кони» — может изредка использоваться и для обозначения лошадей вообще).
 Речной конь (устар.) — то же, что бегемот, он же гиппопотам.
 Железный конь — лирико-пропагандистский эпитет локомотива, трактора или мотоцикла.
 Конь — верхний брус гребня крыши; такой же продольный брус под гребнем крыши или палубой речных судов.
 Конь — естественная негеральдическая гербовая фигура.
 Конь — древнее название созвездия Пегаса.
 Малый Конь (иначе Голова Коня) — северное созвездие.
 Конь (песня) — песня группы «Любэ».

Спорт 
 Конь — фигура в играх шахматного типа:
 Конь — фигура в шахматах,
 Конь — фигура в сёги,
 Конь — фигура в сянци, и т. д.
 Конь — гимнастический снаряд.

Персоналии

Топонимы 
 Конь — коммуна в Италии, в регионе Валле-д’Аоста.
 Конь — село в Пестречинском районе Татарстана.

См. также 
 Конёк
 Кони
 Конь-Камень
 Конь-огонь

